Кнутиха — топоним:

 Кнутиха (Ивановская область)
 Кнутиха (Чувашия)